Leoninus: francia zeneszerző.
 Leoninus: rímes disztichon.